Тубинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усть-Илимском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Тубинский.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 2154 человека, в том числе 1052 мужчины и 1102 женщины.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Тубинский
 Кедровый
 Тушама

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Илимского района
Сельские поселения Иркутской области